Райрис-де-Вейга ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лимия. Занимает площадь 72,11 км². Население 1673 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе